In 1992 werd de tweede editie van de Copa Rio gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De winnaar plaatste zich voor de Copa do Brasil 1993. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 28 maart tot 2 augustus. Vasco da Gama werd kampioen.

Groep Hoofdstad

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Groep Binnenland

Eerste fase

Groep A

Play-of

Groep B

(1): Goytacaz en Itaperuna kregen vijf strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. 
(2): Cabofriense kregen tien strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde spelers.

Eindronde
In geval van gelijkspel of als beide clubs één wedstrijd winnen worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Rio (staatsbeker)
Rio Copa